Nateby – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Nateby – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)